Hilde Domin (1909-2006), poétesse allemande
 Karel Domin (1882-1953),  homme politique et botaniste tchèque